Эжен Пьер Николя Фурнье (, 15 февраля 1834 — 10 июня 1884) — французский ботаник.

Биография 
Эжен Пьер Николя Фурнье родился в Париже 15 февраля 1834 года.

В 1861 году Фурнье стал доктором медицины Парижского университета, затем получил степень доктора естественных наук.

Фурнье был членом Société Royale de Botanique de Belgique. Он внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов растений.

Эжен Пьер Николя Фурнье умер в Париже 10 июня 1884 года.

Научная деятельность 
Эжен Пьер Николя Фурнье специализировался на папоротниковидных и на семенных растениях.

Некоторые публикации  
Статьи в Бюллетене Société Botanique de France: 
 Sur la valeur du genre Aconiopteris — 1867, n° 14 — p. 261.
 Sur les hyménophyllées recueillies dans l'Amérique centrale par MM. Ch. Wright, Fendler et Th. Husnot — 1868, n°15 — p. 143.
 Sur les fougères de la Nouvelle-Calédonie — 1869, n°16 — p. 389 à 422.
 Sur deux Pellaea nouveau — 1869, n°16 p. LXVIII.
 Sur deux fougères nouvelles du Nicaragua — 1870, n°17 — p. 236.
 Sur les hyménophyllées recueillies dans l'Amérique centrale par MM. Ch. Wright, Fendler et Th. Husnot — 1872, n°19 — p. 239.
 Sertum Nicaraguense — 1872, n°19 — p. 247.
 Sur le genre Bommeria — 1880, n°27 — p. 327.
 Avec Émile Bescherelle — Mexicanas plantas nuper a collectoribus expeditionis scientificae allatas: aut longis ab annis in herbario musei parisiensis depositas praeside J. Decaisne. Paris — typographeo reipublicae, 1872.
 Felices nova-Caledoniae. Enumeratio monographica — Annales des sciences naturelles, 1873, n°18.
 Sur les fougères et les lycopodiacées des îles Saint-Paul et Amsterdam — Compte-rendu de la société botanique, 1875, n°81 — p. 1139.
 Fougères nouvelles introduites par M. J. Linden — L'illustration horticole, 1876, n°23 — p. 99.
 Comptes Rendus — Congrès International de Botanique Horticole, Paris, 1878 — p. 227—252.

Почести 
Род растений Fourniera J.Bommer был назван в его честь.

В его честь были также названы следующие виды: 
 Adiantum fournieri Copel. (1929)
 Archidendropsis fournieri (Vieill.) I.C.Nielsen (1983)
 Asclepias fournieri Woodson (1941)
 Asplenium fournieri Kuhn (1871)
 Berchemia fournieri Pancher & Sebert
 Cattleya fournieri (Cogn.) Van den Berg
 Cheilanthes fournieri C.Chr. (1905)
 × Dactylanthera fournieri (E.Royer) J.M.H.Shaw (2005)
 Dieffenbachia fournieri O'Brien (1890)
 Doryopteris fournieri (Baker) C.Chr. (1905)
 Dryopteris fournieri (Baker) C.Chr. (1905)
 Eranthemum fournieri André (1880)
 Euphorbia fournieri Rebut ex André (1896)
 Feuilleea fournieri Kuntze (1891)
 Flindersia fournieri Pancher & Sebert
 Hoffmannseggella fournieri (Cogn.) V.P.Castro & Chiron (2002)
 Kaempferia fournieri Hort. ex Gentil (1907)
 Laelia fournieri (Cogn.) F.E.L.Miranda (1993)
 Marsilea fournieri C.Chr. (1906)
 Matelea fournieri Morillo (1984)
 Maytenus fournieri (Pancher & Sebert) Loes. (1942)
 Peperomia fournieri C.DC. (1914)
 Polypodium fournieri C.Chr. (1906)
 Polystichum fournieri A.R.Sm. (1980)
 Pteris fournieri C.Chr. (1906)
 Quercus fournieri Trel. (1924)
 Ricinocarpus fournieri Kuntze (1891)
 Sophronitis fournieri (Cogn.)
 Tillandsia fournieri E.Morren ex Baker (1889)
 Torenia fournieri Linden ex Fourn. (1876)
 Vincetoxicum fournieri Kuntze (1891)
 Witheringia fournieri Van Heurck & Müll.Arg.

Примечания

Литература

Ссылки    
 Disponible en téléchargement sur Biodiversity Heritage Library

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции